Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patricio Cornejo Seckel e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Andrés Gimeno e Rod Laver 3-6, 7-6, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1970